Vorovești:
 Vorovești, Iași, o localitate în județul Iași, Moldova, România
 Biserica de lemn cu hramul "Sfântul Gheorghe" din Vorovești
 Râul Vorovești, un curs de apă, afluent al râului Bahlui

Vezi și 
 Voroveni

Toponime românești